VCÖ steht für:
 VCÖ – Mobilität mit Zukunft, österreichischer Verkehrsclub
 Verband der Chemielehrer Österreichs

Siehe auch:
 VCO

Abkürzung